Pfleghar ist der Familienname folgender Personen:

 Katie Pfleghar (* 1984), deutsche Schauspielerin
 Michael Pfleghar (1933–1991), deutscher Filmregisseur